Куйбишевська селищна рада

 Куйбишевська селищна рада — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Куйбишевська селищна рада — колишня назва Більмацької селищної ради, Запорізька область, Більмацький район